Zoltán Farkas (ur. 1975), węgierski muzyk
 Zoltán Farkas (ur. 1989), węgierski piłkarz